Уиллоу — многозначный термин.

 «Уиллоу» — американский фильм 1988 года и сериал 2022 года.
 Уиллоу — населённый пункт на Аляске, США.
 Уиллоу — аэропорт поселения.

См. также
 Уиллоу-Крик
 Willow